Callisto Balbo Bertone di Sambuy – generale italiano
 Emilio Balbo Bertone di Sambuy – militare e agronomo italiano
 Ernesto Balbo Bertone di Sambuy – politico italiano
 Luigi Balbo Bertone di Sambuy – politico italiano